

Persone 
 Bonaventura Luchi, religioso e letterato italiano.
 Ferdinando Luchi di Windegg, vicario capitolare di Brescia.
 Giovanni Ludovico Luchi, monaco ed erudito italiano.
 Giuseppe Antonio Luchi, pittore italiano.
 Marco de Luchi, vescovo cattolico dalmata. 
 Michelangelo Luchi, cardinale italiano.

Altro
 Luchi (o Lucchi) di Windegg, antica famiglia della nobiltà italiana e austriaca originaria del Tirolo.
 Luchi, pane basso fritto a base di maida, tipico dell'subcontinente indiano